Roland Wagner peut désigner :
 Roland Wagner (1955-), footballeur français ;
 Roland C. Wagner (1960-2012), écrivain français ;
 Roland Wagner (1925-1997), brasseur et industriel alsacien.

Voir aussi 
 (428102) Rolandwagner, un astéroïde